Oxyloma deprimidum är en snäckart som beskrevs av Franzen 1973. Oxyloma deprimidum ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
deprimidum